David Strathbogie ist der Name folgender Personen:

* David I. of Strathbogie, Earl of Atholl († 1270), schottischer Adliger
 David Strathbogie, 10. Earl of Atholl († 1326), englisch-schottischer Magnat
 David Strathbogie (Adliger, † 1335), englisch-schottischer Magnat
 David Strathbogie, 3. Baron Strabolgi (um 1332–1369), englischer Adliger